Charles-François du Buysson (1752-1786), militaire français.
 François du Buysson (1825-1906), botaniste français.
 Henri du Buysson (1856-1927), entomologiste français.
 Philibert du Buysson de Douzon (1736-1793), militaire français.
 Robert du Buysson (1861-1946), entomologiste français.

Homonymie de patronyme